Säippäsaari är en ö i Finland. Den ligger i sjön Sääksjärvi och i kommunerna Nurmijärvi och Hyvinge i den ekonomiska regionen  Helsingfors  och landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Öns area är  hektar och dess största längd är 60 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Öar i Hyvinge
Öar i Nurmijärvi
Gränsmärken i Finland
Öar i insjöar i Finland